Il singolare del torneo di tennis Houston Shootout 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Slobodan Živojinović che ha battuto in finale Scott Davis 6-1, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Tim Mayotte (primo turno)
 Aaron Krickstein (quarti di finale)
 David Pate (secondo turno)

 Ramesh Krishnan (secondo turno)
 Slobodan Živojinović (campione)
 Paul Annacone (primo turno)
 Gary Donnelly (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1986